Вокруг света может означать:

 «Вокруг света» — русский и советский научно-познавательный журнал (1861-2020, с 2021).
 Вокруг света (энциклопедия) — энциклопедия, интернет-проект одноименного журнала (с 2006).
 «Вокруг света (альбом)» — музыкальный альбом группы «Кар-мэн» (1990).
 «Вокруг света (телепередача)» — телепередача, приложение к программе «Клуб путешественников» (2000—2008).
 Вокруг света (стипендия) — стипендия российским школьникам (с 2004)
 Плавание вокруг света Фернана Магеллана (1519—1522)
 Первое русское плавание вокруг света (1803—1806)
 Путешествие вокруг света Энни Лондондерри на велосипеде (1894—1895).
 Вокруг света по меридиану — британское кругосветное путешествие через полюса (1979—1982).
 «Долгая дорога вокруг света» (Long Way Round) — британский документальный телесериал о кругосветном путешествии на мотоциклах (2004).
 «Вокруг света с Майклом Пейлином» — документальный телевизионный сериал Би-би-си (1997).
 «Вокруг света за 80 сокровищами» (Around the World in 80 Treasures) — документальный телесериал BBC историка Дэна Крикшэнка (2005).
 «Вокруг света с Вилли Фогом» (исп. La vuelta al mundo de Willy Fog) — японо-испанский мультсериал по мотивам романа Жюля Верна (1983).
 «Казаки. Вокруг света» — украинский анимационный телесериал (2018).

См. также
 Чудеса света
 Вокруг света за 80 дней (значения)